Guga ist der Familienname folgender Personen:
 Aurel Guga (1898–1936), rumänischer Fußballspieler
 Bledion Guga (* 1986), albanischer Fußballspieler 

Guga ist der Künstlername folgender Personen: 
 Guga (Fußballspieler, 1964) (Alexandre da Silva; * 1964), brasilianischer Fußballspieler
 Guga, Spitzname von Gustavo Kuerten (* 1976), brasilianischer Tennisspieler
 Guga (Fußballspieler, 1977) (José Augusto Santana dos Santos; * 1977), brasilianischer Fußballspieler 
 Guga (Fußballspieler, 1994) (Quaresma de Lima e Silva Pedro Vitor; * 1994), brasilianischer Fußballspieler 
 Guga (Fußballspieler, 1997) (Gonçalo Rosa Gonçalves Pereira Rodrigues; * 1997), portugiesischer Fußballspieler 
 Guga (Fußballspieler, 1998) (Claudio Rodrigues Gomes; * 1998), brasilianischer Fußballspieler 

Guga ist der Name einer Ortschaft in Rumänien:
 Guga, Dorf im Kreis Cluj